Tye ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Tye (1882–1917), englischer Fußballspieler
 Christopher Tye (um 1525 – um 1572), englischer Organist und Komponist
 Edward Tye (1890–1966), englischer Fußballspieler
 Henry Tye (* 1948), chinesisch-amerikanischer theoretischer Physiker und Kosmologe
 Michael Tye (* 1950), US-amerikanischer Philosoph

Tye ist der Name folgender Orte:
 Tye (Schweden), Ort in der Provinz Värmland, Schweden
 Tye (Texas), Ortschaft im Taylor County, Vereinigte Staaten